«Єдині новини» (до 1 березня 2022 року також «#UAразом») — інформаційний телемарафон, запущений  року з метою інформування населення щодо ситуації в Україні від початку російського вторгнення в Україну.

Контент виробляють суспільний мовник Національна суспільна телерадіокомпанія України, три приватні медіахолдинги «1+1 Media», «Starlight Media» та «Inter Media Group», а також Дирекція телерадіопрограм ВРУ, що належить Верховній Раді України. Кожна компанія веде мовлення проміжком часу 6 годин (до 2 травня 2022 року проміжком у 5 годин), варта змінюється о 0:00, 6:00, 12:00 та 18:00. З 24 лютого по 21 липня 2022 року виробником телемаратону була також «Медіа Група Україна», а слоти змінювалися о 3:00, 9:00, 15:00 та 21:00.

З 8 листопада до виробництва телемаратону знов доєдналися колишні медійники «Медіа Група Україна» — «Ми — Україна».

Історія 

За ініціативи Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка 16 лютого 2022 року було проведено телемарафон на всіх телеканалах України на тему єднання з 8:00 до 10:00 ранку та з 19:00 до 22:00. Було створено єдину інформаційну платформу стратегічної комунікації «UA разом» за запитом Кабміну для забезпечення щоденного інформування населення про стан ситуації з безпекою та діяльність державних органів.

Від уведення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року, телеканали «UA: Перший», «Рада», «1+1», «ICTV», «Інтер» й «Україна 24» позмінно проводять трансляцію, не зважаючи на воєнні дії, перебуваючи в студії, чи в бомбосховищах. 24 лютого з 6:30 через напад Росії на Україну всі платформи Суспільного працювали в режимі інформаційного марафону.

24 лютого від 19:00 телевізійне мовлення Суспільного («UA: Перший», «UA: Культура» та всі регіональні філії «НСТУ») взяте під регулювання Урядом та тимчасово передано телеканалу «Рада».

З лютого по квітень 2022 року «ТЕТ», «Новий канал» та «НЛО TV» присвячували весь свій етерний час дітям, транслюючи фільми, казки, мультфільми. Згодом дані телеканали відновили свою звичну програмну сітку.

25 лютого команда Суспільного відновила прямі етери, але тільки у «Facebook» та «YouTube».

26 лютого о 9:20 Суспільне повернулося в телеетер із власним марафоном «Разом переможемо».

Від 28 лютого на «UA: Першому» виходить власний марафон. «Українське радіо» також проводить марафон, використовуючи вирізки з телемарафону. Із 0:00 до 6:00 в етері Суспільного транслюватимуться інші канали.

Національна суспільна телерадіокомпанія України, «1+1 Media», «Starlight Media», «Медіа Група Україна», «Inter Media Group» та Дирекція телерадіопрограм Верховної Ради України продовжують трансляцію цілодобово за скороченою назвою «#UAразом». Кожна компанія формує свій слот тривалістю 6 годин.

1 березня 2022 року росіяни обстріляли телевежу в Києві. Внаслідок обстрілів загинуло 5 осіб, ще 5 отримали поранення.

З квітня 2022 року відновили самостійне мовлення телеканали «2+2», «СТБ» («Спецкор» і «Вікна-новини» залишилися у «Єдиних новинах»), «ОЦЕ ТБ», «Індиго TV», «НТН», «К1», «Enter-фільм», «Мега» й інші.

З 5 травня 2022 року о 20:00 виходить підсумкова програма «Єдині. Головне».

З 22 липня 2022 року телеканали «Медіа Групи Україна» виходять з телемарафону та припиняють власне виробництво 6-годиного слоту.

З 8 листопада до виробництва телемаратону знов доєдналися колишні медійники «Медіа Група Україна» — «Ми — Україна».

З 29 січня 2023 в рамках марафону щонеділі виходить підсумковий випуск новин за тиждень. Телетижневик почергово вироблять команди «Фактів Тижня» та «ТСН. Тиждень».

Трансляція

Оцінки 
Громадська організація «Детектор медіа» з травня 2022 року щотижня займається моніторингом телемаратону «Єдині новини». Видання аналізує етерну сітку, її новинну складову, основні теми та гостьові студії. Крім того, організація перевіряє слоти компаній-виробників маратону на наявність порушень професійних журналістських стандартів, проявів політичного піару та наративів російської пропаганди.

За даними Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у квітні 2022 року «Єдиним новинам» довіряло 76 % українців.

Порушення журналістських стандартів

З 8 листопада 2022 року

22 липня — 8 листопада 2022 року

До 21 липня 2022 року

Політичний та бізнесовий піар

З 8 листопада 2022 року

22 липня — 8 листопада 2022 року

До 21 липня 2022 року

Наративи російської пропаганди

З 8 листопада 2022 року

22 липня — 8 листопада 2022 року

До 21 липня 2022 року

Токсичні медійні персонажі

З 8 листопада 2022 року

22 липня — 8 листопада 2022 року

До 21 липня 2022 року

Логотипи

Єдині. Головне 
 З 5 травня 2022 року о 20:00 у марафоні з'явився підсумковий випуск провідних телеканалів. З 4 липня того ж року о 22:00 виходить на телеканалі «СТБ».

Примітки

Посилання 

Російське вторгнення в Україну в культурі
Телепередачі України
Міжнародна реакція на російське вторгнення в Україну (2022)
Теленовини
Телемарафони